Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2000 года прошёл в городе Хенгело с 16 по 29 апреля по круговой системе.

Три игрока набрали по 16 очков: Роб Клерк, Ханс Янсен и Рон Хёсденс.

Результаты

Ссылки 
 Матч met scoretabel
 Presentatie van het toernooi en de deelnemers
 Verslag van het toernooi en de barrage

2000 год в шашках
Спортивные соревнования в Хенгело
Чемпионаты Нидерландов по международным шашкам
Апрель 2000 года
Спорт в Нидерландах в 2000 году